, film de Nicole Conn sorti en 2005.
 Little Man, film de Keenen Ivory Wayans sorti en 2006.